Ганнусівка — село, Івано-Франківська область, Тисменицький район, Ганнусівська сільська рада
 Ганнусівка — колишня назва села Ганусівка Ганусівської сільської ради Новопсковського району Луганської області